Торге Йоханнсен (; род. 6 апреля 1983 )  — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб Ганновер-Бургдорф.

Карьера

Клубная 
Торге Йоханнсен воспитанник клуба Орстед. В 2000 году Йоханнсен заключил первый профессиональный контракт с клубой HSG Tarp-Wanderup, где провёл три сезона. В 2003 году, Торге Йоханнсен перешёл в клуб Фленсбург-Хандевитт. В сезоне 2004/2005, Фленсбург-Хандевитт выиграл кубок Германии. В 2005 году, Йоханнсен перешёл в клуб Байер Дормаген. В 2006 году Торге Йоханссен вернулся в  Фленсбург-Хандевитт, с которым в сезоне 2006/07 добрался в лиге Чемпионов ЕГФ до финала. В 2009 году Йоханнсен перешёл в Ганновер-Бургдорф.

Награды 
 Обладатель кубка Германии: 2005
 Финалист лиги Чемпионов ЕГФ: 2007

Статистика 
Клубная статистика Торге Йоханнсена в сезоне 2018/19 указана на 30.1.2019

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2013-14/player/523208/Torge+Johannsen
 https://web.archive.org/web/20140529052356/http://www.sg-flensburg-handewitt.de/de/saison/archiv/saison-0910/kader/spieler/torge-johannsen.html

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»